Kipoi (Evros), een district in de gemeente Feres in het Griekse departement Evros;
Kipoi (Ioannina), een dorp in Zagori in het Griekse departement Ioannina.